Der Name Elmayer steht für:
 Thomas Schäfer-Elmayer, ein österreichischer Experte für Fragen der Etikette und Leiter einer Tanzschule.
 Tanzschule Elmayer, eine traditionsreiche Wiener Tanzschule.